Naselja u Srbiji:
 Junkovac (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Junkovac (Topola, Srbija), naselje u sastavu općine Topola